Australian Government Future Fund é um fundo soberano da Austrália.

Ligações externas
Site oficial

Economia da Austrália
Fundos soberanos